Amphoe Mueang Phang-nga (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe) der Provinz Phang-nga in der Südregion von Thailand. 

Die Hauptstadt des Landkreises heißt ebenfalls Phang-nga.

Geographie 
Die benachbarten Amphoe und Gebiete sind (von Osten im Uhrzeigersinn): Thap Put und Phanom der Provinz Surat Thani, Kapong, Thai Mueang und Takua Thung. Im Süden liegt die Bucht von Phang-nga mit dem Insel-Landkreis Ko Yao.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Bezirk Mueang Phang-nga ist in neun Unterbezirke (Tambon) unterteilt, welche weiter in 42 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Phang-nga () ist eine Stadt (Thesaban Mueang) im Landkreis, sie besteht aus dem gesamten Tambon Thai Chang. 

Bang Toei () ist eine Kleinstadt (Thesaban Tambon), sie besteht aus dem ganzen Tambon Bang Toei.

Außerdem gibt es sechs „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Phang-nga von amphoe.com (in Thai)

Mueang Phang Nga